Заказонапа има више значења:

 Заказонапа, Ел Ранчо лос Пилинкес (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Заказонапа (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Заказонапа (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику